Simona Halep era la detentrice del titolo, ma è stata sconfitta nei quarti di finale da Amanda Anisimova.

In finale Ashleigh Barty ha sconfitto Markéta Vondroušová con il punteggio di 6-1, 6-3.

Teste di serie 

  Naomi Ōsaka (terzo turno)
  Karolína Plíšková (terzo turno)
  Simona Halep (quarti di finale)
  Kiki Bertens (secondo turno, ritirata)
  Angelique Kerber (primo turno)
  Petra Kvitová (ritirata)
  Sloane Stephens (quarti di finale)
  Ashleigh Barty (campionessa)
  Elina Svitolina (terzo turno)
  Serena Williams (terzo turno)
  Aryna Sabalenka (secondo turno)
  Anastasija Sevastova (quarto turno)
  Caroline Wozniacki (primo turno)
  Madison Keys (quarti di finale)
  Belinda Bencic (terzo turno)
  Wang Qiang (secondo turno)

  Anett Kontaveit (primo turno)
  Julia Görges (primo turno)
  Garbiñe Muguruza (quarto turno)
  Elise Mertens (terzo turno)
  Daria Kasatkina (secondo turno)
  Bianca Andreescu (secondo turno, ritirata)
  Donna Vekić (quarto turno)
  Caroline Garcia (secondo turno)
  Hsieh Su-wei (secondo turno)
  Johanna Konta (semifinale)
  Lesia Tsurenko (terzo turno)
  Carla Suárez Navarro (terzo turno)
  Maria Sakkarī (secondo turno)
  Mihaela Buzărnescu (primo turno)
  Petra Martić (quarti di finale)
  Aliaksandra Sasnovich (primo turno)

Qualificate 

  Anna Blinkova (terzo turno)
  Aliona Bolsova (quarto turno)
  Giulia Gatto-Monticone (primo turno)
  Kristína Kučová (secondo turno)
  Varvara Lepchenko (primo turno)
  Antonia Lottner (primo turno)

  Kurumi Nara (secondo turno) 
  Jasmine Paolini (primo turno) 
  Bernarda Pera (primo turno) 
  Elena Rybakina (primo turno) 
  Liudmila Samsonova (primo turno) 
  Sofya Zhuk (primo turno)

Lucky loser 

  Tímea Babos (primo turno)
  Marie Bouzková (primo turno)

  Kaja Juvan (primo turno)

Wildcard 

  Audrey Albié (primo turno)
  Lauren Davis (secondo turno)
  Priscilla Hon (secondo turno)
  Selena Janicijevic (primo turno)

  Chloé Paquet (primo turno) 
  Diane Parry (secondo turno) 
  Jessika Ponchet (primo turno) 
  Harmony Tan (primo turno)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Parte bassa

Sezione 5

Sezione 6

Sezione 7

Sezione 8

Collegamenti esterni 
 

Open di Francia 2019